Colonia Michoacana kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Michoacana, Sinaloa, Navolato, 
 Colonia Michoacana, delstaten Mexiko, Chalco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar